Fonte steht für:

 Fonte (Musiktheorie), eine Sequenz
 Fonte (Venetien), eine italienische Gemeinde in der Provinz Treviso in Venetien
 Fonte Nuova, eine Gemeinde in der Metropolitanstadt Rom in der italienischen Region Latium

Personen:

 Bartolomeo della Fonte (1446–1513), italienischer Humanist, Dichter und Übersetzer
 César Fonte (* 1986), portugiesischer Radrennfahrer
 José Fonte (* 1983), portugiesischer Fußballspieler
 Maria Inês Fonte (* 2002), portugiesische Tennisspielerin
 Rui Fonte (* 1990), portugiesischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Font
 Fontes